Balsamapfel bezeichnet:

 verschiedene Bäume (bzw. deren Frucht), die Gattung Momordica, speziell Momordica balsamina oder der Balsamapfel und Clusia flava
 die Gemüsepflanze Balsambirne (Momordica charantia)
 einen kugelförmiger Duftbehälter, siehe Bisamapfel